Isambert ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Isambert (Jean-Nicolas-Alphonse Isambert; 1818–?), französischer Maler des 19. Jahrhunderts
 Carl Isambert (1839–1899), deutscher Ingenieur und erster hauptamtlicher Sachverständiger eines technischen Überwachungsvereins in Deutschland
 Emile Isambert (1827–1876), französischer Arzt und Buchautor, Sohn François-André Isamberts
 François-André Isambert (1792–1857), französischer Jurist und Politiker
 Hervé Isambert, französischer Molekurlarbiologe an der Universität Strasbourg
 Nicolas Isambert (Nicolas Ysambert; 1565/69–1642), französischer Jurist